Tagli di carne bovina
 Tagli di carne suina